Le gisement du Martinet est un site archéologique situé en France sur la commune de Sauveterre-la-Lémance, dans le département de Lot-et-Garonne, en région Nouvelle-Aquitaine.

Histoire 
Site de la vallée de la Lémance du Mésolithique découvert par Laurent Coulonges en 1922 il est considéré comme le berceau du Sauveterrien.

Nombreuses traces de l'industrie Tardenoisien

Le site a été classé au titre des monuments historiques en 1932.

Musée de préhistoire Laurent Coulonges de Sauveterre-la-Lémance 
Musée de Préhistoire mésolithique Laurent Coulonges à Sauveterre-la-Lémance.

Annexes

Bibliographie 
 Laurent Coulonges, Fouilles préhistoriques dans la vallée de la Lémance, , Revue de l'Agenais, 1925, tome 52 (lire en ligne)
 Laurent Coulonges, Les industries du gisement préhistorique des Forges-Hautes à Sauveterre-la-Lémance, , Revue de l'Agenais, 1925, tome 52 (lire en ligne)
 Laurent Coulonges, Contribution à l'étude du mésolithique dans le Haut-Agenais, , Revue de l'Agenais, année 1928, tome 55 (lire en ligne)
 Laurent Coulonges, Le gisement préhistorique du Martinet à Sauveterre-la-Lémance (Lot-et-Garonne), , L'Anthropologie, Masson, Paris, 1928 (lire en ligne)
 Laurent Coulonges, Le Gisement Préhistorique du Martinet à Sauveterre-la-Lémance (Lot-et-Garonne), , Bulletin de la Société préhistorique de France, 1930, volume 27 ,  (lire en ligne)
 Laurent Coulonges, Les gisements préhistoriques de Sauveterre-la-Lémance, , L'Anthropologie, Masson, Paris, 1936 (lire en ligne)
 Jean-Marie Le Tensorer, Le gisement du Martinet à Sauveterre-la-Lémance (Lot-et-Garonne). Étude géologique et géochimique, , Bulletin de l'Association française pour l'étude du quaternaire, 1973, volume 10,  (lire en ligne)
 Alain Turq, Préhistoire en vallée de la Lémance : le temps des chasseurs cueilleurs, , dans La vallée de la Lémance et sa région, Revue d'histoire de Lot-et-Garonne et de l'ancien Agenois, bulletin trimestriel, Académie des sciences, lettres et arts d'Agen, juillet-, , 
 Magali Birat, Musée de préhistoire Laurent Coulonges, , dans La vallée de la Lémance et sa région, Revue d'histoire de Lot-et-Garonne et de l'ancien Agenois, bulletin trimestriel, Académie des sciences, lettres et arts d'Agen, juillet-, ,

Articles connexes 
 Liste des monuments historiques de Lot-et-Garonne

Liens externes

Références 

Site préhistorique en Lot-et-Garonne
Monument historique en Lot-et-Garonne
Monument historique classé en 1932